Paul Treutler ist der Name folgender Personen:

* Paul Treutler (Geologe) (1822–1887), deutscher Geologe, Mineraloge und Schriftsteller 
 Paul Treutler (Ingenieur) (1858–1938), deutscher Bergbauingenieur und VDI-Vorsitzender